David Matthew Kennedy, né le  à Randolph (Utah) et mort le  à Salt Lake City (Utah), est un économiste et homme politique américain. Membre du Parti républicain, il est secrétaire du Trésor entre 1969 et 1971 dans l'administration du président Richard Nixon.

Biographie

Liens externes 
 

Naissance en juillet 1905
Naissance en Utah
Décès en mai 1996
Décès à 90 ans
Décès à Salt Lake City
Membre du cabinet du président Richard Nixon
Secrétaire au Trésor des États-Unis
Personnalité du Parti républicain (États-Unis)
Ambassadeur américain
Représentant permanent des États-Unis auprès de l'OTAN
Étudiant de l'université Yale
Étudiant de l'université Rutgers